Ге́ссе () — німецьке прізвище.

Відомі носії:
 Адольф Фрідріх Гессе (; 1809—1863) — німецький композитор і органіст.
 Ганс-Йоахім Гессе (; 1906—1943) — німецький офіцер-підводник, фрегаттен-капітан.
 Герман Гессе (; 1877—1962) — німецький письменник.
 Герман Гессе (; 1910—1943) — німецький офіцер-підводник, капітан-лейтенант крігсмаріне.
 Єва Гессе (; 1936—1970) — американська художниця і скульптор-абстракціоніст єврейського походження.
 Людвіг Отто Гессе (; 1811—1874) — німецький математик, член Баварської АН (1868).
 Нінон Гессе (, уроджена — Ауслендер, ; 1895—1966) — мистецтвознавець і третя дружина Германа Гессе.
 Фанні Гессе (; 1850—1934) — американська та німецька вчена-мікробіолог.
 Юдіт Гессе (;  1982) — німецька спортсменка-ковзанярка.

Інше 
 Вічка Гессе
 Матриця Гессе
 Правило Гессе

Див. також 
 Гассе

Примітки